Marvel Two-in-One () — американская серия комиксов, публиковавшаяся издательством Marvel Comics, главным героем которой является член Фантастической четвёрки, Существо, который в каждом выпуске взаимодействует с различными персонажами вселенной Marvel.

История публикаций 
Marvel Two-in-One является продолжением двух последних выпусков Marvel Feature, где главным героем выступил Существо. Серия публиковалась с января 1974 года вплоть до июня 1983 года и состояла из 100 выпусков. Также были опубликованы 7 ежегодников. Художник Рон Уилсон начал свою долгую работу над серией начиная с #12 (Ноябрь 1975) и посвятил ей всё своё творчество<ref>[http://www.comics.org/search/advanced/process/?target=sequence&method=icontains&logic=False&keywords=&order1=series&order2=date&order3=&start_date=1974&end_date=1984&title=&feature=&job_number=&pages=&script=&pencils=Ron+Wilson&inks=&colors=&letters=&story_editing=&genre=&characters=&synopsis=&reprint_notes=&story_reprinted=None&notes=&pub_name=&pub_notes=&brand=&brand_notes=&indicia_publisher=&is_surrogate=None&ind_pub_notes=&series=Marvel+Two-in-One&series_year_began=&series_notes=&tracking_notes=&issue_count=&is_comics=None&format=&color=&dimensions=&paper_stock=&binding=&publishing_format=&issues=&volume=&issue_title=&variant_name=&issue_date=&indicia_frequency=&price=&issue_pages=&issue_editing=&isbn=&barcode=&issue_notes=&issue_reprinted=None&is_indexed=None Ron Wilson’s run on Marvel Two-in-One] на Grand Comics Database</ref>. В #17 состоялся кроссовер с Marvel Team-Up #47, где был показан Человек-паук. Второй Marvel Two-in-One Annual представлял кроссовер с Avengers Annual #7, приём оба были проиллюстрированы Джимом Старлином. В сюжетной линии «Проект Пегас», охватывающая Marvel Two-in-One #53-58, Венделл Вон впервые использовал свой самый известный псевдоним «Квазар», а Вандарр стал Водолеем.

Многие известны сценаристы комиксов внесли свою вклад в развитие серии, в том числе Стив Гербер, Фрэнк Миллер, Джек Кирби (который нарисовал несколько обложек), Джон Бирн, Джон Бушема, Джордж Перес и Марв Вольфман.Marvel Two-In-One закончилась после #100 и была заменена на сольную серию The Thing ().

 Выпуски 

 Ежегодники 

 Коллекционные издания 
 Essential Marvel|Essential Marvel Two-in-One Volume 1 включает выпуски #1-20, 22-25 и Annual #1, 576 страниц, Ноябрь 2005, ISBN 978-0785117292
 Volume 2 включает выпуски #26-52 и Annual #2-3, 568 страниц, Июнь 2007, ISBN 978-0785126980
 Volume 3 включает выпуски #53-77 и Annual #4-5, 592 страницы, Июль 2009, ISBN 978-0785130697
 Volume 4 включает выпуски #78-98 & 100, Annual #6-7, 608 страниц, Январь 2012, ISBN 978-0785162841
 Marvel’s Greatest Super Battles мягкая обложка содержит Marvel Two-in-One Annual #7, Август 1994, ISBN 978-0785100317
 The Thing: The Project Pegasus Saga включает Marvel Two-in-One #53-58 и 60, 160 страниц, Декабрь 1988, ISBN 978-0871353504
 Thing: Project Pegasus включает Marvel Two-in-One #42-43 и 53-58, 160 страниц, Февараль 2010, ISBN 978-0785138112
 Thing: The Serpent Crown Affair включает Marvel Two-in-One #64-67 и Marvel Team-Up Annual #5, 120 страниц, Май 2012, ISBN 978-0785157618
 Thunderbolts: Marvel’s Most Wanted включает Marvel Two-in-One #54 и 56, 176 страниц, Март 1998, ISBN 978-0785106555Essential Marvel Two-In-One Volume 1 не содержит выпуск #21 в коллекции, поскольку права на персонажа Дока Сэвиджа, который был приглашённой звездой в этом комиксе, уже не принадлежали Marvel. Аналогично Essential Marvel Two-In-One'' Volume 4 не включает выпуск #99, в котором присутствовал Ром, по той же причине.

Примечания

Ссылки 
 Marvel Two-in-One на Unofficial Handbook of Marvel Comics Creators
 Marvel Two-in-One фан сайт

Комиксы 1974 года
Комиксы о Фантастической четвёрке
Team-up-комиксы